Paier ist der Familienname folgender Personen:

 Burgis Paier (1949–2022), österreichische Puppenmacherin und Künstlerin

 Sebastian Paier (* 2000), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Payer